Gminy w USA:
 West Carroll (ang. West Carroll Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Parafie w USA:
 parafia West Carroll (ang. West Carroll Parish) – w stanie Luizjana